Piz Grisch kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Piz Grisch (Samedan), bergstopp i Graubünden, 
 Piz Grisch (Ferrera), bergstopp i Graubünden, 
 Piz Grisch (Laaxer Stöckli), bergstopp på gränsen mellan Glarus och Graubünden,